Szwajcaria:
 Mauensee – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Sursee
 Mauensee – jezioro

Inne:
 Mauensee – pałac w Szwajcarii